ТЧ-4 «Ки́ровское» — планируемое электродепо Новосибирского метрополитена. Расположится на перспективной Кировской линии и будет создаваться с целью её обслуживания. 21 февраля 2020 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о резервации места под депо сроком на три года с момента вступления постановления в силу; депо предусмотрено Генеральным планом Новосибирска четвёртым по очереди после ТЧ-1 «Ельцовское», ТЧ-2 «Волочаевское» и ТЧ-3 «Ключ-Камышенское»; площадь депо «Кировское» должна составить 165 тыс. кв. м. Дата начала строительства не называется.

Расположение 
Будущее электродепо планируется разместить на левом берегу Новосибирска в Кировском районе на улице Петухова.

Примечания 

Депо Новосибирского метрополитена
Строящиеся и проектируемые депо метрополитена